Biografies:
 Llong (cognom)
 Llong (sofista), sofista grec suposadament (segles IV / V) 
 Cassi Llong, prefecte de camp el 69 aC 
 Gai Duili Llong, tribú amb potestat consular el 399 aC 
 Gai Semproni Llong, decemvir sacris faciundis el 174 aC.
 Gai Sulpici Llong, cònsol tres vegades i dictador el 312 aC
 Lucili Llong, senador romà, íntim amic de l'emperador Tiberi
 Luci Atili Llong, tribú amb poder consolar elegit el 444 aC 
 Luci Manli Vulsó Llong, cònsol el 256 aC 
 Marc Tul·li Llong, cònsol el 500 aC 
 Maria Llorença Llong (Lleida?, 1463 - Nàpols, 1539), noble catalana, fundadora de l'orde de les Clarisses Caputxines.
 Publi Considi Llong, pretor i propretor a l'Àfrica 
 Publi Semproni Llong, pretor el 184 aC 
 Quint Sulpici Llong, tribú amb potestat consular el 390 aC
 Tiberi Semproni Llong, diversos personatges
 Veli Llong, gramàtic llatí
 Toponímia:
 Estany Llong, diversos indrets
 Tossal Llong, muntanya de Tremp